1er Arrondissement steht für:
 1er Arrondissement (Cotonou) im Departement Littoral in Benin
 1er Arrondissement (Parakou) im Departement Borgou in Benin
 1er Arrondissement (Porto-Novo) im Departement Ouémé in Benin

Siehe auch:
 1. Arrondissement